La famille Berlier de Vauplane, anciennement Berlier, est une famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française, originaire de Provence. Elle a formé trois branches principales dont seule subsiste aujourd'hui la branche de Vauplane. Elle compte parmi ses membres plusieurs maires de Draguignan et de Tourtour, un président du Conseil général du Var, un député et un général. Un de ses représentants actuels est membre de la Société des Cincinnati et du Jockey Club.

Histoire 
La famille Berlier est une famille provençale connue à partir de la fin du , originaire de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence). Balthazard Berlier (1489-1560), le premier ancêtre connu, était juge-mage. Un ancêtre des Berlier s'établit à Draguignan (Var) au . Plusieurs de ses descendants furent consuls ou maires de la ville.

César Berlier (1659-1734), conseiller du roi fait inscrire son blason à l'Armorial général de France de 1696.

La branche de Vauplane prend le nom de la seigneurie de Vauplane à la suite du mariage de Marc-Antoine Berlier avec Marguerite d'Arnoux de Vauplane et d'une convention passée en 1773 entre celui-ci et sa belle-mère Anne-Thérèse Circlot, veuve de Guillaume d'Arnoux. Un décret du  ratifie l'usage établi depuis la fin de l'Ancien Régime par la famille Berlier de joindre à son nom celui de Vauplane. Les Berlier de Vauplane s'installent à Marseille au début , puis à Paris au milieu du .

La branche Berlier-Tourtour prend, au début du , le nom de la seigneurie qu'elle possédait à Tourtour et le rameau cadet de celle-ci ajoute le nom de la terre de La Rémolle à la fin du .

Une branche s'installe à Toulon à la fin du  et donne de nombreux chirurgiens de la marine, ainsi que des officiers du génie.

En 1580 Balthazar Berlier s'installe à Lyon : il est l'auteur des Berlier de Dijon, qui compteront un comte et général baron d'Empire. Cette branche serait aussi liée aux Berlier établis dans le Forez, comme en attesterait un litige successoral. La branche dijonnaise, aujourd’hui éteinte, a été titrée sous le Premier Empire.

Il n'existe a priori pas de lien établi entre cette famille et Hippolyte Berlier, premier évêque du Niger, ou encore Jean-Baptiste Berlier, l'un des inventeurs du métro pneumatique parisien.

Filiation

Branche Berlier de Vauplane

Branche Berlier-Tourtour

Branche Berlier (Toulon)

Branche Berlier (Dijon) 

Les Berlier de Dijon seraient une branche de cette famille selon Xavier de Montclos.

Personnalités 
 Polyeucte Berlier de Vauplane (1846-1920), avocat, chef de cabinet du Garde des Sceaux et ministre de la justice, substitut du procureur général à Lyon, défenseur du comte de Sabran de Pontevès devant la Haute Cour de Justice, commandeur de l’ordre de Saint Grégoire, Président de la conférence Olivaint.
 François Berlier de Vauplane (1883-1939), jésuite, directeur du lycée privé Saint-Louis de Gonzague à Paris, recteur du Lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles de 1937 à 1939.
 Théophile Berlier (1761-1844), président de la Convention nationale du 3 septembre au 24 septembre 1795, député au Conseil des Cinq-Cents du 17 octobre 1795 au 26 décembre 1799, président du Conseil des Cinq-Cents du 21 décembre 1798 au 19 janvier 1799, membre du Comité de salut public du 13 juin 1793 au 10 juillet 1793, comte d'Empire, participe à la rédaction du code civil, notamment sur les aspects du droit de la famille. Député de la Côte d’Or sous la Convention, il vote la mort du roi.
 Pierre-André-Hercule Berlier (1769-1821), général de brigade (infanterie) sous la Révolution et l’Empire, baron d’Empire, officier de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis.

Portraits

Alliances 
La famille Berlier s'est notamment alliée aux familles Clemens (1551), Boyer (1588), d'Audiffret (1659), de Raimondis (1688), Brunel de Vilepeys (1679), Brun de Boadès (1684), Boeuf de Villepey (1686), Tressemanes de Brunet (1705), Muraire (1707), de Lenfant (1707), Renom de La Baume (1742), d'Arnoux (1759), de Chieusse de Combaud (1796), de Leuze du Cheyla (1794), de Paul de Châteaudouble (1828), de Gabrielli de Gubbio (1853), de Ribbe (1855), d'Estienne (1865), Vialète d'Aignan de Mortarieu (1872), Pighetti de Rivasso (1884), de Régis de Gâtimel (1888), Jaubert d'Aubry de Puymorin (1899), de Courrèges (1907), Pérouse de Montclos (1909), Bouvet de La Maisonneuve (1946), Rostand (1952), Richebé (1978), Abbo (1982), Odart de Rilly d'Oisonville (1984), Rioufol (1984), Robert de Lézardière (2012), Barbier de Préville (2014), Lemaistre (2017), Thierry d'Argenlieu (2018), Gaubert (2018).

Postérité 
 La rue Général Berlier, à Crest
 La rue Berlier, à Dijon
 La rue Berlier, à Eyguières

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 Xavier de Montclos, L'Ancienne bourgeoisie en France, Picard, , 2013,  à 22 et 109 à 115.
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , ,  Berlier de Vauplane.
 H. Gourdin de Genouillac et Marquis de Piolenc, Nobiliaire du département des Bouches du Rhône, Paris, Dentu, 1863, .
 Ernest de Rozière, Etat des familles de Provence dont on connait la généalogie imprimées ou manuscrites (...), Blois, Migault, 1900. Pet. in-4, notice "Berlier"
 Nicole et André Cabau, Tourtour, chronique d'un village du Haut-Var, Éditions Serre, 1989, 333 p., notice "Berlier", p. 97 et suiv.   et 2-86410-125-4).</small>
 Frédéric Mireur, Les rues de Draguignan et leurs maisons historiques,  et , Le livre d’histoire, éd, 2005.
 Paul Masson, La Provence au XVIII° siècle, 3 vol (860 p), Librairie Hachette, 1936, p. 241.
 Hubert de Vauplane, Famille Berlier, une histoire provençale, éd. Jourdan, 2022 .
 Ernest Flammarion, Les dictionnaires départementaux, Bouches-du-Rhône, Paris, 1901, p. 124 et 125.
 Tout Marseille et tout Aix, annuaire mondain, Société Anonyme de l'Indicateur Marseillais, éd. 1914, 1930, 1947, "Berlier de Vauplane"

Article connexe 
 Liste de familles subsistantes d'ancienne bourgeoisie française

Famille française
Famille de Provence
Famille de Bourgogne
Blason à uniformiser